Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2019/2020 miały się odbyć w kanadyjskiej miejscowości Canmore. Jednocześnie była to jedenasta edycja cyklu Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich. Konkurencje miały być rozgrywane 20, 21 i 22 marca 2020. Zawodnicy mieli rywalizować w biegach dystansowych stylem dowolnym 20 marca ze startu wspólnego 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni), drugą konkurencją były biegi ze startu pościgowego na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym, cykl miały zamknąć biegi sztafet mieszanych. Zawody zostały odwołane z powodu pandemii COVID-19.

Program zawodów

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2019/2020
Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich w Canmore
2020 w Kanadzie